Wonder Island est un mot anglais signifiant île merveilleuse. Il peut désigner :

 Wonder Island, un manga en deux parties d'Akira Toriyama paru en 1978 ;
 Wonder Island, un parc d'attractions russe également connu sous le nom Divo Ostrov.